Андрей Алексеевич Инюшев (погиб в октябре 1917) — подпрапорщик команды двинцев.

Биография 
Родился в Черниговской губернии.
Подпрапорщик 143-го Дорогобужского полка Северного фронта. Награждён Георгиевским крестом. Член РСДРП(б).

Отказался вместе с однополчанами 28 февраля 1917 года двигаться на Петроград для подавления революции. На общем собрании полка избран заместителем председателя полкового комитета. В апреле ездил в столицу для установления связей с Петроградским Советом.
22 июня 1917 года зачитал от имени солдат полка резолюцию с отказом идти в наступление.
Был предан военному суду.
Вместе с другими двинцами был привезен в Москву в Бутырскую тюрьму.

Погиб в Москве в октябрьских боях при установлении Советской власти.
Похоронен у Кремлёвской стены.

Литература 
 Абрамов Алексей. У Кремлёвской стены. — : Политиздат, 1988. — ISBN 5-250-00071-1

Персоналии, чья дата рождения не установлена
Подпрапорщики (Российская империя)
Похороненные в некрополе у Кремлёвской стены